Alena van Dilbeek, heilige
Alena (geslacht), een geslacht van kameelhalsvliegen
Alena (ondergeslacht), een ondergeslacht van kameelhalsvliegen